Plusieurs stades sportifs portent le nom de Stade central, notamment dans les pays qui formaient l'Union soviétique : 

 Stade central, à Gomel, en Biélorussie,
 Stade central, à Tbilissi, en Géorgie,
 Stade central, à Zestafoni, en Géorgie,
 Stade central, à Aktioubé, au Kazakhstan,
 Stade central, à Almaty, au Kazakhstan,
 Stade central, à Pavlodar, au Kazakhstan,
 Stade central, à Astrakhan, en Russie,
 Stade central, à Iekaterinbourg, en Russie,
 Stade central, à Kazan, en Russie,
 Stade central, à Kourgan, en Russie,
 Stade central, à Krasnoïarsk, en Russie,
 Stade central, à Mourmansk, en Russie,
 Stade central, à Nazran, en Russie,
 Stade central, à Novorossiisk, en Russie,
 Stade central, à Orel, en Russie,
 Stade central, à Piatigorsk, en Russie,
 Stade central, à Sotchi, en Russie,
 Stade central, à Volgograd, en Russie,
 Stade central, à Voronej, en Russie,
 Stade central, à Tcherkassy, en Ukraine,
 Stade central, à Douchanbé, au Tadjikistan.

Voir aussi 
 Stade olympique